Не́йман — немецкая ( [но́йман] «новый человек») и еврейская фамилия; также распространена среди караимов и крымчаков (от  [неэман] — «верный»).

Известные носители

А 
 
 Нейман, Августин (1879—1906) — австрийский шахматист.
 Нейман, Альфред Адольфович (1881—1956) — деятель советских спецслужб.
 Нейман, Анита Алексеевна (1928—2016) — советский и российский зоолог, гидробиолог и эколог, доктор наук.
 Нейман, Аркадий Яковлевич (1945—2014) — советский и российский химик.

В 
 Нейман, Виктор Григорьевич (1933—2022) — советский и российский океанолог, член-корреспондент РАН.
 Нейман, Вильгельм Карл Иоганн (1849—1919) — российский архитектор немецкого происхождения.

Г 
 Нейман, Гейнц (1902—1937) — деятель немецкого коммунистического движения.
 Нейман, Густав Рихард Людвиг (1838—1881) — немецкий шахматист, литератор.

Д 
 Нейман, Джон фон (1903—1957) — венгерско-американский математик, педагог.
 Нейман, Джонни (1951—2019) — американский баскетболист.

Е 
 Нейман, Ева (род. 1974) — немецко-украинский кинорежиссёр.
 Нейман, Ежи (Юрий Чеславович; 1894—1981) — американский математик и статистик.

И 
 Нейман, Иван Егорович (Иоган-Георг) (1780—1855) — профессор русского права.
 Нейман, Иван Фёдорович (1899—1968) — советский архитектор
 Нейман, Илья Яковлевич (1890—1959) — крымский краевед, юрист.
 Нейман, Иоганн Бальтазар (1687—1753) — немецкий архитектор барокко и рококо.
 Нейман, Иосиф Маркович (1899—1982) — доктор медицинских наук, профессор.
 Нейман, Исаак Шебетьевич (1893—?) — советский учёный-механик, лауреат Сталинской премии.

К 
 
 Нейман, Каспар (1648—1715) — немецкий ученый и священнослужитель.
 Нейман, Константин Августович (1897—1937) — советский военачальник, комкор.

Л 
 Нейман, Лев Владимирович (1902—1977) — советский оториноларинголог и аудиолог, доктор наук, профессор.
 Нейман, Леонид Робертович (1902—1975) — советский физик-энергетик.
 Нейман, Лина-София Самуиловна (1883—1971) — советский детский писатель и литературовед.

М 
 Нейман, Матвей Семёнович (Моисей Шебетьевич; 1900—1978) — актёр.
 Нейман, Менахем-Ман Неухович (Марк Наумович) (сценический псевдоним Марк Бернес; 1911—1969) — советский актёр и шансонье.
 Нейман, Михаил Самойлович (1905—1975) — советский физик, доктор наук.
 Нейман, Моисей Самуилович (1814—1894) — караимский газзан и меламмед.
 Ольгин, Моисей Иосиф (псевдоним, также Иосеф Нейман; настоящее имя и фамилия — Мойше-Иосеф Новомисский; 1878—1939) — американский еврейский писатель (идиш), редактор, драматург и переводчик, политик, общественный деятель рабочего движения.

Н, О 
 Нейман, Наум (Нехемий) Моисеевич (1879—1939) — советский инженер-нефтяник, директор Азербайджанской нефтяной промышленности, заместитель старшего директора нефтяной промышленности Главгортопа ВСНХ СССР.
 Нейман, Оскар Карлович (1878—1938) — управляющий центральным магазином компании «Зингер», главный бухгалтер Регистра СССР.

П 
 Нейман, Павел Христианович (?—1825) — генерал-майор.

С 
 Нейман, Самуил Моисеевич (1844—1916) — караимский священнослужитель, меламед.
 Нейман, Сергей Владимирович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Нейман, Соня (более известна как Нора Ней; 1906—2003) — польская киноактриса.
 Нейман, Софи (род. 1986) ― нидерландская конькобежка.
 Нейман, Станислав (1902—1975) — чешский актёр.
 Нейман, Станислав Костка (1875—1947) — чешский поэт, художник.
 Нейман, Сьюзен (род. 1955) — американский философ, культуролог и политолог.

Т 
 Нейман, Товиэль Моисеевич (1863—1918) — русский художник.

Ф

Й 
 Нейман, Цеслав Гермогенович (1852—1906) — польский фольклорист, этнограф, историк и археолог.

Э 
 Нейман, Эггерт (1912—1970) — оберштурмбаннфюрер СС.

Ю 
 Нейман, Юлия Моисеевна (1907—1994) — русская поэтесса, переводчица.
 Нейман, Юрий Михайлович (род. 1937) — советский и российский математик и геодезист, доктор наук.

Я 
 Нейман, Ян Янович (1946—2017) — советский и российский скульптор.

Двойная фамилия 
 Нейман, Рейзл (в замужестве Роза Ньюман-Валински; 1888—1953) — американский еврейский поэт и скульптор.

Другое 
 Фон Нейман — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также

Примечания